Nobili
 James Stewart (1476-1504) – principe scozzese, I duca di Ross
 James Stewart (1531-1570) – nobile scozzese, I conte di Moray
 James Stewart (1540-1541) – principe ed erede al trono scozzese
 James Stewart (m. 1595) – nobile scozzese, conte di Arran
 James Stewart (1612-1655) – nobile inglese, I duca di Richmond e IV duca di Lennox

 Altri
 James Steuart (1713-1780) – economista britannico
 James Stewart (1908-1997) – attore statunitense
 James Stewart Jr. (n. 1985) – pilota motociclistico statunitense
 James Stewart (1910-1990) – cestista canadese
 James Stewart (n. 1971) – giocatore di football americano statunitense
 Michael James Stewart (n. 1981) – calciatore scozzese
 James Stewart (n. 1973) - canottiere